Edwin Smith peut désigner :
 Edwin Smith (1822-1906), égyptologue anglais ;
 Edwin Smith (1851-1912), astronome américain.